О́фрис насекомоно́сная () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее растение высотой 20—35 см.

Стебель прямостоячий, простой, олиственный в нижней части.

Листья очерёдные, продолговато-ланцетные, стеблеобъемлющие.

Соцветия колосовидные. Прицветники линейно-ланцетные. Цветки напоминают насекомое со сложенными крылышками. Листочки венчика красно-бурые. Губа трёхлопастная, с голубоватым пятном посередине.

Цветёт в июне.

Таксономия

Таксономическое положение 
Вид Офрис насекомоносная входит в род  семейства .

Литература

Примечания

Ссылки 

насекомоносная
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum